Ruuttijärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ruuttijärvet (Pajala socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun, 
Ruuttijärvet (Tärendö socken, Norrbotten, 747679-179615), sjö i Pajala kommun, 
Ruuttijärvet (Tärendö socken, Norrbotten, 747712-179564), sjö i Pajala kommun, 
Ruuttijärvet (Tärendö socken, Norrbotten, 748603-177242), sjö i Pajala kommun, 
Ruuttijärvet (Tärendö socken, Norrbotten, 748606-177200), sjö i Pajala kommun, 
Ruuttijärvi (Pajala socken, Norrbotten, 746856-183565), sjö i Pajala kommun,  (6,08 ha)
Ruuttijärvi (Pajala socken, Norrbotten, 747987-181972), sjö i Pajala kommun, 
Ruuttijärvi (Pajala socken, Norrbotten, 748416-180895), sjö i Pajala kommun, 
Ruuttijärvi (Pajala socken, Norrbotten, 748624-180228), sjö i Pajala kommun, 
Ruuttijärvi (Pajala socken, Norrbotten, 749751-182177), sjö i Pajala kommun,  (3,78 ha)
Ruuttijärvi (Tärendö socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun, 
Ruuttijärvi, Lappland, sjö i Gällivare kommun,  (6,74 ha)

Se även
Ruutijärvi

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn